Résultats détaillés de l’édition 1987 du tournoi de tennis professionnel US Open de tennis qui est disputée du 31 août au .

Faits marquants 
Le Tchécoslovaque Ivan Lendl emporte un troisième titre consécutif à New York en battant en finale son grand rival Mats Wilander en quatre sets. Hormis Wilander, Lendl étrille tous ses adversaires en trois sets secs, dont les deux anciens vainqueurs Jimmy Connors et John McEnroe.

Dans le tournoi féminin, Martina Navrátilová conserve son titre sans perdre un seul set, y compris en finale face à la nouvelle numéro un mondiale Steffi Graf. Après Wimbledon, il s'agit seulement de la deuxième victoire en tournoi pour Navrátilová en 1987. À noter le très beau tournoi de Lori McNeil qui résiste pendant trois sets à Graf en demi finale, après avoir battue la numéro trois mondiale Chris Evert au tour précédent. Avec cette défaite, Evert venait de mettre fin à une formidable série de 16 demi finales consécutives à l'US Open depuis sa première participation en 1971.

Navrátilová réalise également l'exploit de s'imposer dans les trois épreuves auxquelles elle participe. Outre le simple, elle remporte ainsi le double dames (avec Pam Shriver) et le double mixte (avec Emilio Sánchez).

Palmarès

Simple messieurs

Têtes de série

Tableau final

Double messieurs

Tableau final

Simple dames

Têtes de série

Tableau final

Double dames

Têtes de série

Tableau final

Double mixte

Têtes de série

Tableau final

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Palmarès du simple dames de l'US Open
 Palmarès du simple messieurs de l'US Open
 Palmarès du double dames de l'US Open
 Palmarès du double messieurs de l'US Open
 Palmarès du double mixte de l'US Open
 Saison 1987 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
  Site de l'ATP

1987
US Open
US Open
Tennis aux États-Unis en 1987
Tennis en août 1987
Tennis en septembre 1987